Ez a szócikk a Föld legnépesebb várostömörüléseinek listáját tartalmazza.

A lista 
 A Föld népességének növekedésével arányosan egyre nő a megapoliszok száma is. Az alábbi adatok 2019. évi becslések, ez időben 230  legalább kétmillió lakosú nagyváros van a világon.
 A fővárosok félkövér betűvel szerepelnek.

Fordítás

Lásd még 

 A történelem legnépesebb városainak listája

Források 

 Városok
 THE PRINCIPAL AGGLOMERATIONS OF THE WORLD 

Településföldrajz
Településtudomány
Közigazgatási listák
Településekkel kapcsolatos listák